Средигорненский сельский округ — административно-территориальное образование в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Населённые пункты 
В состав Средигорненского сельского округа входит 4 села:
 с. Средигорное — 723 человека;
 с. Чиркаин — 326 человек;
 с. Андреевка — 194 человека
 с. Александровка — 159 человек.

Аким округа — Ескандыров Ержан Маратович

Экономика 
Экономику округа представляют ТОО «Средигорненский» и крестьянские хозяйства «Южаков», «Дында» и «Жамбурбаев», занимающиеся производством зерновых и масличных культур. ТОО «Средигорненский», руководимое П. Ф. Дяглевым, также занимается овощеводством и животноводством.
Личные подсобные хозяйства выращивают крупный рогатый скот, коз, овец, свиней, а также овощи и картофель.
В сельском округе работают две начальные и две средние школы, три фельдшерских пункта, врачебная амбулатория, два досуговых клуба, три библиотеки.

Ссылки 
 Средигорненский сельский округ на сайте Акима Зыряновского района

Сельские округа Зыряновского района